Tornay est un nom propre qui peut désigner :

Personnalités 

 Maurice Tornay (bienheureux) (1910-1949), un religieux suisse béatifié par l'Église catholique, ayant effectué des missions d'évangélisation en Chine et notamment sur les plateaux du Tibet ;
 Maurice Tornay (homme politique) (1953 - ), un homme politique suisse du canton du Valais.

Localité 

 Tornay (Haute-Marne), une commune française du département de la Haute-Marne, en région Grand Est.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme